Bradići Gornji naseljeno su mjesto u sastavu općine Maglaj u Federaciji Bosne i Hercegovine u BiH.

Povijest 
Do 1955. zvali su se Bradići Hrvatski.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji